Бишагач — топоним (с тюркского — пять деревьев).

 Бишагач — гора в Башкортостане
 Бишагач — река в Башкортостане
 Бешагач — площадь в Ташкенте